Вільгельм Майзе (1891—1974) — німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту. Кавалер Німецького хреста в сріблі.

 Майзе — муніципалітет у Франції, в регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея.